Vezza steht für:

 Vezza d’Alba, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont
 Vezza d’Oglio, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Brescia in der Lombardei